Ljestvice liga petog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2015./16.

Federacija BiH

2. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta.

 Izvori: 
 posavinasport.com 
 ŽNS Posavina

2. ŽNL Županije Središnja Bosna 

 Izvori:  
 ŽNS Središnja Bosna

2. ŽNL Tuzlanske županije

Jug 

 Izvori: 
 nize-lige.info

Zapad 

 Izvori: 
 nize-lige.info

Sjever 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta

 Izvori: 
 nize-lige.info

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

2015-16
 5